SMS „Nymphe” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty; pochodzi od mitologicznych postaci – nimf:
 SMS „Nymphe” – pruska, a następnie niemiecka korweta typu Nymphe z lat 60. XIX wieku
 SMS „Nymphe” – niemiecki krążownik lekki typu Gazelle z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich